Forever — третий и последний студийный альбом британской поп-группы Spice Girls, выпущен в ноябре 2000 года на лейбле Virgin Records. Диск занял 39 место в чарте Billboard 200 Top 40.

История выхода альбома 

Spice Girls приступили к записи материала для третьего студийного альбома «Forever» в 1998 году, во время Тура Spiceworld, в это время девушки гастролировали в США. Ещё раз группа объединилась с композиторами Ричардом Стэннардо и Мэттом Роу, незадолго до выпуска сингла «Goodbye». За эти два года, между выпуском сингла «Goodbye» в декабре 1998 и выпуском альбома «Forever» в ноябре 2000 года, сама группа, наряду с поп-музыкой в корне изменилась. Надежда вырастить более зрелое творение, группа меняет стиль и направление в своей музыке. Объединившись с командой Американских композиторов и продюсеров, альбом стали записывать в стиле R&B. Планировалось, что в альбом войдет песня «W.O.M.A.N.», записанная в 1999 году. Песня была в духе эпохи «Spiceworld» и в конечном счете это и была главная причина того, почему песню не включили в альбом. В интервью с
биографом Дэвидом Синклером, девушки рассказали, что эта песня «повествует о их взрослении, переходе от одного звена к другому».

Релиз альбома состоялся 6 ноября 2000 года. Месяцем ранее был выпущен двойной сингл «Holler / Let Love Lead The Way».

Список композиций

Сертификации и места в чартах

Места в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Spice Girls
Альбомы, сертифицированные как платиновые Британской ассоциацией производителей фонограмм